

Patronyme 
Alexandrine Latendresse (née en 1984), femme politique québécoise
Guillaume Latendresse (né en 1987), joueur de hockey sur glace canadien
Mike Latendresse (né en 1971), joueur de hockey sur glace canadien
Olivier Latendresse (né en 1986), joueur de hockey sur glace canadien
Richard Latendresse, journaliste québécois, correspondant pour le Groupe TVA

Voir aussi
Julien Latendresse-Levesque (né en 1991), joueur de football canadien

Autre
Doucet Latendresse, réseau de bijouterie québécoise